Chasuble, un vêtement liturgique dont la forme a inspiré d'autres vêtements :
 Robe chasuble, robe sans manches et sans col portée par-dessus un chemisier, une chemise ou un pull-over ;
 Chasuble, gilets pouvant s'enfiler rapidement, utilisés pour signaliser des personnes :
 vêtement à haute visibilité, assurant une protection sur la route ;
 chasuble de fonction, indiquant la fonction d'une personne sur un dispositif important, ou dans une situation de crise (voir par exemple Plan rouge).

Équipement de protection individuelle
Matériel de prompt secours